Whole Genome Duplication: euploïdie (eupolyploïdie).
 Commissie WGD, Werkgroep van Deskundigen, een onderdeel van de Nederlandse Gezondheidsraad